Alison Riske era la detentrice del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2021, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Anastasija Potapova ha sconfitto Petra Martić con il punteggio di 6-3, 6-1.

Testa di serie 

  Maria Sakkarī (semifinale)
  Ekaterina Aleksandrova (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Anhelina Kalinina (secondo turno)

  Donna Vekić (quarti di finale) 
  Petra Martić (finale) 
  Bernarda Pera (primo turno) 
  Anastasija Potapova (Campionessa)

Wildcard 

  Julia Grabher (primo turno)
  Sofia Kenin (primo turno)

  Eva Lys (secondo turno)

Ranking protetto 

  Jaqueline Cristian (primo turno)

Qualificate 

  Marina Bassols Ribera (primo turno)
  Sara Errani (primo turno)
  Anna-Lena Friedsam (quarti di finale)

  Dalma Gálfi (quarti di finale, ritirata) 
  Rebeka Masarova (secondo turno) 
  Viktorija Tomova (primo turno)

Lucky loser 

  Varvara Gračëva (secondo turno)
  Kamilla Rachimova (primo turno)

  Clara Tauson (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Upper Austria Ladies Linz 2023